King and Queen of the Ring (2023) é um próximo evento de luta profissional pay-per-view (PPV) e transmissão ao vivo produzido pela promoção americana WWE que apresentará o 23º torneio King of the Ring e o segundo torneio Queen's Crown. Este será o 12º evento King of the Ring, renomeado como King and Queen of the Ring com a incorporação do torneio feminino Queen's Crown, o primeiro evento King of the Ring dedicado desde 2015, que foi ao ar exclusivamente na WWE Network, e o primeiro a transmitir em PPV desde o evento de 2002, bem como o primeiro a transmitir ao vivo no Peacock. O evento será realizado para lutadores das divisões de marca Raw e SmackDown da promoção e está programado para acontecer no sábado, 27 de maio de 2023, no Jeddah Super Dome em Jeddah, Arábia Saudita. Será o nono evento que a WWE realizará na Arábia Saudita sob uma parceria de 10 anos em apoio ao Saudi Vision 2030.

Produção 
O torneio King of the Ring é um torneio masculino de eliminação única que foi estabelecido pela WWE em 1985 com o vencedor sendo coroado "King of the Ring". Foi realizado anualmente até 1991, com exceção de 1990. Esses primeiros torneios foram realizados como shows especiais não televisionados e realizados quando a promoção ainda era chamada de World Wrestling Federation (WWF, renomeada para WWE em 2002). Em 1993, a promoção começou a produzir o torneio King of the Ring como um pay-per-view (PPV) autointitulado. Ao contrário dos eventos anteriores não televisionados, o PPV não apresentou todas as partidas do torneio. Em vez disso, várias das partidas de qualificação precederam o evento, com as últimas partidas ocorrendo no pay-per-view. Também houve outras partidas no evento, pois era um tradicional pay-per-view de três horas. O King of the Ring PPV foi considerado um dos "Cinco Grandes" PPVs da promoção, junto com WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series e Royal Rumble de 1993 a 2002.

King of the Ring continuou como o PPV anual de junho até o evento de 2002, que foi o último King of the Ring produzido como um PPV. Após a conclusão da cronologia do PPV, o torneio passou a ser realizado periodicamente a cada poucos anos. Em abril de 2011, a WWE deixou de usar seu nome completo de World Wrestling Entertainment com "WWE" se tornando uma inicial órfã. O torneio de 2015 foi ao ar como um evento exclusivamente na plataforma de transmissão ao vivo da WWE, a WWE Network. Embora o torneio continuasse a ser realizado periodicamente, este evento de 2015 foi o último evento King of the Ring dedicado. Em 6 de março de 2023, no entanto, a WWE anunciou que o evento King of the Ring seria revivido e renomeado como "King and Queen of the Ring" para incorporar o torneio Queen's Crown, a contraparte feminina do torneio masculino que foi estabelecido em 2021. com seus vencedores coroados "Rainha". O evento estava programado para acontecer no sábado, 27 de maio de 2023, no no Jeddah Super Dome em Jeddah, Arábia Saudita e contaria com lutadores das divisões de marca Raw e SmackDown. Será o nono evento que a WWE realizará na Arábia Saudita sob uma parceria de 10 anos com a General Sports Authority em apoio ao Saudi Vision 2030. Este será posteriormente o primeiro evento King of the Ring a ir ao ar no PPV desde o evento de 2002, e além da WWE Network nos mercados internacionais, será o primeiro a ir ao ar no Peacock nos Estados Unidos.

Rivalidades 
O evento incluirá combates que resultam de enredos roteirizados, onde os lutadores interpretam heróis, vilões ou personagens menos distinguíveis em eventos roteirizados que criam tensão e culminam em uma luta livre ou uma série de lutas. Os resultados são predeterminados pelos escritores da WWE nas marcas Raw e SmackDown, enquanto as histórias são produzidas nos programas de televisão semanais da WWE, Monday Night Raw e Friday Night SmackDown.

Referências 

King of the Ring
Eventos pay-per-view da WWE em 2023